Байрамов Салимхан Вугар оглы (; ) — военнослужащий Вооружённых сил Азербайджана. Шахид Второй Карабахской войны.

Биография 
Родился 13 июля 1998 года в городе Сумгайыт. В 2005—2015 годах учился в средней школе №3 города. 

В 2015—2019 годах был студентом Грузинского государственного технического университета.

Военная служба 
Окончив учебу и вернувшись в Азербайджан, пошел на военную службу. Начал военную службу 28 октября 2019 года. Продолжил службу в Гусарах. 

С 27 сентября 2020 года принял участие во Второй карабахской войне. Принимал участие в боях в Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском районах. 

19 октября 2020 года погиб в боях за Ходжавендский район. Похоронен на Аллее шехидов в Сумгайыте.

Награды 
 Медаль «За освобождение Физули» (25.12.2020)
 Медаль «За освобождение Ходжавенда» (15.12.2020)
 Медаль «За Родину» (15.12.2020)

См. также 
 Карабахская война
 Вторая карабахская война

Примечания

Ссылки 
 2 əsgərlə erməni postunu alan şəhid Səlimxan Bayramov.05.12.2020
 ŞƏHİDLƏRİMİZ: SUMQAYITLI SƏLİMXAN BAYRAMOV
 «Список военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне» mod.gov.az 8 декабря 2020г.
 Приказ Президента Азербайджанской Республики о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики медалью «За Родину»
 Распоряжение Президента Азербайджана от 25.12.2020 года о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана медалью «За освобождение Физули» 
 Распоряжение Президента Азербайджана от 24.06.2021 о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана медалью «За освобождение Ходжавенда» 
 Приказ Президента Азербайджанской Республики о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики медалью «Отважный воин»

Награждённые медалью «За освобождение Физули»
Награждённые медалью «За освобождение Ходжавенда»
Погибшие во Второй карабахской войне